Alberto I, el Orgulloso (en alemán, Albrecht I der Stolze; 1158 - 24 de junio de 1195), fue margrave de Meissen desde 1190 hasta su muerte en 1195. Su padre fue Otón II, su madre Eduvigis de Brandeburgo. Fue un miembro de la Casa de Wettin.

Su padre no pretendía que Alberto lo sucediera, prefiriendo a su hermano menor, Teodorico. Alberto no aceptó esto y empezó una guerra contra su padre y hermano. En 1188, incluso apresó a su padre. Por orden de Federico I, tuvo que liberarlo, pero fue capaz de obtener el título. A pesar de todo, el conflicto con su hermano continuó mientras intentaba recuperar el margraviato.

Después de que Alberto muriera en 1195 sin hijos que le sucedieran. Meissen, con sus ricas minas, fueron apropiadas por el emperador Enrique VI como un feudo vacante del imperio. Teodorico finalmente entró en posesión de su herencia en 1198, después de la muerte de Enrique en 1197.

Antepasados

Véase también
Lista de margraves de Meissen
Casa de Wettin

Notas y referencias

Enlaces externos

Margraves de Meissen (Casa de Wettin)
Nobles de Alemania del siglo XII